El Masters d'Indian Wells 2014, conegut oficialment com a BNP Paribas Open 2014 és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany a les sèries ATP World Tour Masters 1000 en categoria masculina i WTA Premier Tournaments en categoria femenina. La 39a edició del torneig es va celebrar entre el 3 i el 16 de març de 2014 a l'Indian Wells Tennis Garden d'Indian Wells, Califòrnia, Estats Units.

El tennista serbi Novak Đoković va guanyar el seu primer títol de l'any però el tercer a Indian Wells. Aquest fou el 17è títol de categoria Masters de la seva carrera. La italiana Flavia Pennetta el títol individual més important i el 17è de la seva carrera. Els germans estatunidencs Bob i Mike Bryan van reeditar el títol que havien guanyat l'any anterior, i aquest fou el 27è títol Masters com a parella. La parella femenina formada per la taiwanesa Hsieh Su-wei i la xinesa Peng Shuai van guanyar un nou títol millorant la seva marca d'onze victòries en onze finals disputades. La l'ex-tennista suïssa Martina Hingis va tornar a disputar un torneig en categoria de dobles, fet que ja s'havia a l'estiu de la temporada anterior en disputar cinc torneigs amb Daniela Hantuchová. Hingis, que ja havia guanyat aquest títol l'any 1999 amb Anna Kúrnikova, va fer parella amb Sabine Lisicki, a la qual entrenava des de l'inici d'aquest any.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles masculins 
 Quadre dobles femenins 

2014
ATP World Tour 2014
WTA Tour 2014